

Іня — річка в Кемеровській і Новосибірській областях, нижня притока Обі
 Іня — річка в Новосибірській області й Алтайському краї, верхня притока Обі
 Іня — річка в Хабарвоському краї, впадає в Охотське море
 Іня — річка в Алтайському краї, притока Чаришу
 Іня — річка в Республіці Алтай, притока Катуні
 Іня — річка в Республіці Алтай, притока Іші
 Іня — село, Онгудайський район, Республіка Алтай
 Іня — село, Охотський район, Хабаровський край
 Іня — село, Шелаболіхинський район Алтайський край

Іня — село, округ Левіце

Див. також 
 Велика Іня
 Мала Іня
 Нова Іня